Роджер Стерн (; род. 17 сентября 1950) — американский писатель комиксов.

Биография

Ранняя карьера

Комиксы

Графические романы

Проза 
Помимо комиксов, Стерн написал 3 романа: The Death and Life of Superman (Bantam Books, 1993), Smallville: Strange Visitors (Warner Books, 2002) и Superman: The Never-Ending Battle (Pocket Books, 2005).

Личная жизнь 
19 июня 1982 года Стерн женился на учительнице химии Корнельского университета Кармеле Мерло. Свадьба прошла в Итаке (Нью-Йорк). На ней присутствовало много сотрудников Marvel и главный редактор Джим Шутер.

Признание 
В 2022 году Дэвид Харт из Comic Book Resources включил Стерна в список «10 самых влиятельных современных сценаристов Marvel» за его труды над комиксами о Мстителях.

Библиография

DC Comics 

 9-11 — The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember Volume 2 (2002)
 Action Comics #601-642, 644—657, 659—665, 667—693, 696—700, 737, Annual #2-3 (1988—1994)
 The Adventures of Superman #453-454, 457 (with George Perez), 462, 500 (1989—1993)
 The All-New Atom #16 (2007)
 Doomsday Annual #1 (1995)
 Green Lantern Corps Quarterly #1-4 (1992—1993)
 JLA Classified #50-54 (2008)
 Legion of Super-Heroes vol. 4 #91, 100, 105 (1998)
 Legionnaires #35-53, 55-74, 76-77, Annual #3 (1996—1999)
 Newstime #1 (1993)
 Power of the Atom #1-11, 14-15 (1988—1989)
 Secret Origins vol. 2 #29 (1988)
 Showcase '95 #4-5 (1995)
 Starman #1-28 (1988—1990)
 Supergirl vol. 3 #1-4 (1994)
 Supergirl and Team Luthor Special #1 (1993)
 Superman vol. 2 #23-28, 30-34. Annual #2, 7 (1988—1995)
 Superman: A Nation Divided #1 (1999)
 Superman: For Earth #1 (1991)
 Superman Secret Files #1 (1998)
 Superman: The Legacy of Superman #1 (1993)
 Superman: The Man of Steel #1, 57 (1991—1996)
 Superman: The Man of Tomorrow #1-10 (1995—1998)
 Superman: The Sunday Classics 1939—1943 (introduction) (2006)
 Superman: The Wedding Album #1 (1996)
 Superman Villains Secret Files #1 (1999)
 Underworld Unleashed: Patterns of Fear #1 (1995)
 Who's Who in the DC Universe #3-7, 10-14, 16 (1990—1992)
 Who’s Who in the DC Universe Update 1993 #1-2 (1992—1993)

DC Comics/Marvel Comics 
 The Incredible Hulk vs. Superman #1 (1999)
 Spider-Boy Team-Up #1 (1997)

Marvel Comics 

 The Amazing Spider-Man #206, 224—227, 229—252, 580, 627—629, Annual #15-17, 22, Annual '97 (1980—1988, 1997, 2009—2010)
 Amazing Spider-Man Family #7 (2009)
 The Avengers #167, 189—190, 201, 227—279, 281—288, Annual #13-14 (1979—1988)
 Avengers 1½ (1999)
 Avengers Forever #3-12 (1998—1999)
 Avengers Infinity #1-4 (2000)
 Avengers: Loki Unleashed! #1 (2019)
 Avengers: The Ultron Imperative #1 (2001)
 Avengers Two: Wonder Man and Beast #1-3 (2000)
 Captain America #230, 247—255, 600 (1979—1981, 2009)
 Captain America Corps #1-5 (2011)
 Captain America: Forever Allies #1-4 (2010—2011)
 Captain America: Sentinel of Liberty #6-7 (1999)
 Crazy Magazine #63, 65 (1980)
 Doctor Strange vol. 2 #27-30, 32-33, 35-37, 47-62, 65-73, 75 (1978—1986)
 Doctor Strange/Doctor Doom: Triumph and Torment (1989)
 Doctor Strange: From the Marvel Vault (2011)
 Epic Illustrated #20 (1983)
 Fantastic Four #183, 294—295, 297—302 (1977—1987)
 FOOM #7, 14, 21-22 (1974—1978)
 Ghost Rider vol. 2 #68-70, 72-73 (1982)
 Giant-Size Incredible Hulk #1 (2008)
 Heroes for Hire #1 (1996)
 The Hulk #23 (1980)
 Hulk Smash Avengers #3 (2012)
 The Incredible Hulk vol. 2 #218-221, 223—229, 231—243, Annual #7-8 (1978—1980)
 Iron Man #129, Annual #4 (1977—1979)
 Iron Man vol. 3 #14-25 (1999—2000)
 Iron Man/Captain America Annual '98 (1998)
 The Many Loves of the Amazing Spider-Man #1 (2010)
 Marvel Age #3, 33, Annual #3-4 (1983—1988)
 Marvel Comics #1001 (2019)
 Marvel Fanfare #6, 12, 18, 57 (1983—1985, 1991)
 Marvel No-Prize Book #1 (1983)
 Marvel Premiere #50 (1979)
 Marvel Presents #8, 10-12 (1977)
 Marvel Preview #20-21, 23 (1980)
 Marvel Super-Heroes #103-104 (1981)
 Marvel Team-Up Annual #3 (1980)
 Marvel: The Lost Generation #1-12 (12-1) (2000—2001)
 Marvel Treasury Edition #13 (1977)
 Marvel Universe #1-7 (1998)
 Marvels: Eye of the Camera #3-6 (2009—2010)
 Official Handbook of the Marvel Universe #5 (1983)
 Omega the Unknown #8 (1977)
 Peter Parker: Spider-Man vol. 2 #156.1 (2012)
 Power Pachyderms #1 (1989)
 Shadows and Light vol. 2 #3 (1998)
 Solo Avengers #2-4 (1988)
 The Spectacular Spider-Man #43, 45-52, 54-61, 85, 259—261, Annual #3 (1980—1981, 1998)
 Speedball #1-8 (1988—1989)
 Spider-Man: Dead Man’s Hand #1 (1997)
 Spider-Man: Hobgoblin Lives #1-3 (1997)
 Spider-Man: Revenge of the Green Goblin #1-3 (2000)
 Spider-Man Team-Up #2 (1996)
 Spider-Verse Team-Up #1 (2015)
 Thor #394-397, Annual #6 (1977—1988)
 Thunderbolts #7-9 (1997)
 Untold Tales of Spider-Man #-1, 25 (1997)
 Untold Tales of Spider-Man: Strange Encounter (1997)
 Web of Spider-Man Annual #3 (1987)
 Web of Spider-Man vol. 2 #12 (2010)
 West Coast Avengers #1-4 (1984)
 What If? #31, 34-35 (1982)
 X-Men: Odd Men Out #1 (2008)
 X-Men vs. The Avengers #1-3 (1987)
 Young Allies 70th Anniversary Special #1 (2009)

Panini UK 
 Marvel Rampage #8-10, 12-14 (2005)

Другие издательства 

 Charlton Bullseye #1-2, 4-5 (1975—1976)
 Dark Man vs. Army of Darkness #1-4 (2006—2007)
 The Complete Rog 2000 (1982)
 Contemporary Pictorial Literature #9/10 (двойной выпуск), 11-12 (1974—1975)
 Don Rosa’s Comics and Stories #1 (1983)
 Fantaco Chronicles #5 (1982)
 Fantomen (Egmont) #13/2004 (#1334)
 Heroes, Inc. #2 (1976)
 Heroes Union #1 (2021)
 Images of Omaha #2 (1992)
 Magnus Robot Fighter #15-17 (1992)
 Monster in My Pocket #1 (1991)
 Prince Valiant Vol.14: 1963—1964 (2016)
 Star Hawks (1980)
 Stray Bullets #2 (1995)
 The Spirit #30 (1981)
 Superman & Batman Magazine #3, 8 (1994—1995)
 The Uncanny Dave Cockrum… A Tribute (2004)
 Writer’s Block 2003

Примечания 

Сотрудники Marvel Comics
Сотрудники DC Comics